Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1995/96 war die 50. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war Winfriedia Mülheim nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger SSG 09 Bergisch Gladbach (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), Blau-Weiß Urfeld (erstmals in der Verbandsliga), Schwarz-Weiß Düren und SpVgg Oberaußem-Fortuna (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde zum vierten Mal die SSG 09 Bergisch Gladbach, die damit nach acht Jahren wieder in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte SC Beeck stieg erstmals in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Schwarz-Weiß Düren und die SpVgg Oberaußem-Fortuna verließen die Verbandsliga nach einer Saison wieder, die SpVg Frechen 20 nach sechs Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1995
Fußballsaison 1995/96